Anarchy (álbum de Busta Rhymes)
 Anarchy (álbum de Neon Hitch)

Desambiguação